Щербаков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Щербаков Борис Васильович — радянський, російський актор. Народний артист Росії (1994).
 Щербаков Василь Карпович (1898—1938) — український і білоруський радянський історик
 Щербаков Віктор Геннадійович (1935—2009) — український і російський актор.
 Щербаков Віктор Вікторович (1981) — український артист балету, соліст Національного театру опери та балету імені Т. Шевченка (2004—2013). Заслужений артист України (2011).
 Щербаков Віктор Захарович (1950) — адвокат. Заслужений юрист України.
 Щербаков Володимир Іванович (письменник) (1938—2004) — радянський та російський письменник-фантаст та автор неакадемічних досліджень з історії.
 Щербаков Данило Іванович (1981) — український підприємець, громадський діяч, засновник і керівник всеукраїнської громадської організації «Helper Запоріжжя».
 Щербаков Дмитро Іванович (1912) — український архітектор.
 Щербаков Дмитро Іванович (1893—1966) — російський геолог і геохімік.
 Щербаков Дмитро Миколайович (1921—2018) — український радянський історик, професор.
 Щербаков Єгор Миколайович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Щербаков Едуард Миколайович — український режисер-оператор.
 Щербаков Іван Іванович (1915—1960) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Щербаков Ігор:
 Щербаков Ігор (нар. 02.04.1967) — російський композитор, сценарист, продюсер
 Щербаков Ігор Андрійович — український кінооператор.
 Щербаков Ігор Володимирович (нар. 1955) — радянський і український композитор.
 Щербаков Микола Миколайович (1928) — український скульптор.
 Щербаков Михайло Костянтинович (1963) — російський поет, автор і виконавець пісень.
 Щербаков Михайло Федорович (1866—1948) — радянський вчений в галузі виноробства.
 Щербаков Олександр:
 Щербаков Олександр Іванович (1960) — український футболіст, майстер спорту СРСР, володар Кубка сезону 1985 року.
 Щербаков Олександр Олександрович:
 Щербаков Олександр Олександрович (письменник) (1932—1994) — російський радянський письменник-фантаст і перекладач.
 Щербаков Олександр Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Щербаков Олександр Сергійович (1901—1945) — радянський партійний і державний діяч.
 Щербаков Олександр Федорович (1923) — учасник Другої Світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Щербаков Олексій Іванович (1858—1944) — лікар, професор Варшавського, Новоросійського та Белградського університетів.
 Щербаков Петро Іванович (1929—1992) — радянський актор.
 Щербаков Сергій Семенович (1918—1994) — радянський боксер, фіналіст Олімпійських ігор.
 Щербаков Юрій Валерійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Щербакова 
 Щербакова Галина Миколаївна (1932—2010) — радянська письменниця, сценарист.
 Щербакова Маріанна Валентинівна (1910—1991) — кандидат географічних наук, доцент, український геоморфолог.
 Щербакова Ольга Миколаївна (1959) — російський архітектор.

Інші значення 
 Щербаков — назва міста Рибінськ з 1946 по 1957 рік

Російські прізвища